Dans la mythologie grecque, Chélone (en grec ancien , , en latin ) est une oréade (nymphe des montagnes) d'Arcadie. Pour avoir refusé de se rendre aux noces de Jupiter, elle est changée en tortue.

Son mythe n'est rapporté que par Servius : tous les dieux, les hommes et les animaux avaient été invités au mariage de Jupiter et de Junon par Mercure. Mais Chélone était restée seule chez elle pour manifester le mépris que lui inspirait ce mariage. Quand Mercure s'en aperçut, il jeta la maison de Chélone dans un fleuve et transforma la nymphe en tortue.

On trouve cependant un précédent très similaire dans une fable d'Ésope, ce qui semble assurer l'ancienneté du mythe. Chez Ésope, tous les animaux sont présents au mariage de Zeus, sauf la tortue.  répond-elle quand le dieu l'interroge sur la raison de son absence. Mercure la condamne alors à porter toujours sa maison sur son dos.

On peut également noter que la tortue apparaît dans un autre mythe impliquant Hermès : le dieu aurait en effet conçu la première harpe (ou lyre) à partir d'une carapace de l'animal.

Notes 

Nymphe de la mythologie grecque
Mythologie grecque d'Arcadie
Métamorphose dans la mythologie grecque